Francesc Agustí i Grande (Barcelona, 1753 - Utrera, 1801) fue un pintor de estilo neoclásico.

Biografía 
Nacido en Barcelona, ingresó el 19 de octubre de 1769 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Más adelante fue a Roma, junto con Francisco Javier Ramos, Manuel Nápoles, Buenaventura Salesa y Carlos Espinosa, pensionados por una beca de Carlos III de España. En Roma entró en contacto y se formó con Anton Raphael Mengs, quien lo influenció en su obra. Al morir Mengs, recibió clases de Francisco Preciado de la Vega. En Roma recibió varios encargos del cardenal y coleccionista de arte Antonio Despuig y Dameto.

De nuevo en España, en 1792 se fue a Córdoba a dirigir una escuela de arte fundada por el obispo de la ciudad, proyecto en el que fracasó. En aquella época se consideraba grado suficiente haber sido pensionado en Roma para convertirse en profesor de una academia de pintura.

En 1799 recibió el título de académico de Mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y el mismo año fue nombrado también director supernumerario de la Escuela Llotja, cargo que no llegó a ocupar nunca debido a que estaba en Sevilla copiando cuadros de Bartolomé Esteban Murillo por órdenes del rey.

En el Museo Nacional de Arte de Cataluña se conserva un dibujo suyo, Desnudo masculino, proveniente de la colección privada de Raimon Casellas, y en San Fernando se conserva una Piedad.

Referencias

Bibliografía 
 
 DDAA. La col·lecció Raimon Casellas. Publicacions del Mnac/ Museo del Prado, 1992. ISBN 84-87317-21-9. «Catálogo de la exposición del mismo título que realizó en el Palacio Nacional de Montjuïc entre el 28 de julio y el 20 de setiembre de 1992»

Enlaces externos 

Nacidos en Barcelona
Fallecidos en Utrera
Pintores de Barcelona contemporáneos
Pintores del Neoclasicismo
Pintores de España del siglo XVIII